Die Abkürzung GXT bezeichnet:
 im Bereich der Ergometrie den Graded Exercise Test
 GXT (Sender), italienischer Fernsehsender

Die Abkürzung gxt bezeichnet:
 .gxt, Dateiformat des Programms Geonext

GXT